L'edizione 1953-54 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo fu João Baptista Martins (Sporting), con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1953-54.
  Oriental Lisboa retrocesso in Segunda Divisão.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1953-1954

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954
Campionato portoghese di calcio